Puffin Island (« Île des Macareux ») est le nom de plusieurs îles :

Amérique

, île de la province de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Puffin Island, île de la province de Terre-Neuve-et-Labrador ;

, île de l'Alaska ;
 Puffin Island, île de l'État du Maine ;
 Puffin Island, île du comté de San Juan, dans l'État de Washington ;

Europe

Puffin Island, île du comté de Kerry ;

Puffin Island, île du comté de Devon, en Angleterre ;
 Puffin Island, île située à proximité de l'île d'Anglesey, au Pays de Galles ;